Slovo Fukušima (japonsky 福島) má více významů:

Lidé 
 Fukušima (příjmení)

Místa 
 Fukušima – japonské město, hlavní město prefektury Fukušima
 Univerzita Fukušima
 Prefektura Fukušima – prefektura v Japonsku
 Jaderná elektrárna Fukušima I
 Havárie elektrárny Fukušima I
 Jaderná elektrárna Fukušima II
 Fukušima (Hokkaidó) – město na ostrově Hokkaidó